Сидоарджо:

 Сидоарджо — округ в провинции Восточная Ява, Индонезия; 
 Сидоарджо — город и район в одноимённом округе;
 Сидоарджо — аэропорт в одноимённом городе.